Jussinmatala kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jussinmatala, Ijo, Norra Österbotten,  (1 ha)
 Jussinmatala, Uleåborg, Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar